Saint-Agnan  es una población y comuna francesa, situada en la región de Borgoña, departamento de Nièvre, en el distrito de Ville de Château-Chinon y cantón de Montsauche-les-Settons.

Demografía

Enlaces externos 
 INSEE
 Elecciones municipales de 2008

Saint Agnan